Tjervenski Rajon (vitryska: Чэрвеньскі Раён, ryska: Червенский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast